Глікогенсинтази — група ферментів, задіяних у синтезі глікогену.

У людини:
 GYS1 — активна в м'язах
 GYS2 — активна в печінці

Трансферази